Бори́с Влади́мирович Заходе́р (9 сентября 1918, Кагул, Бессарабия — 7 ноября 2000, Королёв, Московская область) — советский российский писатель и поэт, переводчик, сценарист. Популяризатор мировой детской классики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).

Биография

Происхождение 
Борис Заходер родился 9 сентября 1918 года в южном бессарабском городке Кагуле в еврейской семье юриста, выпускника Московского университета Владимира Борисовича Заходера и Полины Наумовны Герценштейн.

Дед Бориса по отцу — Борис Иванович (Бо́рух Бер-За́лманович) Заходер (1848—1905), в честь которого назвали будущего поэта — был первым казённым раввином Нижнего Новгорода (1874) и Владимира. Он состоял в переписке с В. Г. Короленко и печатался в российской прессе как на русском, так и на еврейских языках. В 1883 году на собранные среди прихожан Борухом Заходером пожертвования в Нижнем Новгороде была открыта первая синагога, построенная по проекту И. Ф. Неймана. Его подпись стоит под метрической записью в «Метрической книге еврейского раввина г. Нижнего Новгорода за 1885 год с записью о рождении Якова Михайловича (Моисеевича) Свердлова».

Полина Наумовна Герценштейн работала в Москве переводчицей; она покончила с собой, когда её сыну было 14 лет. Дед по материнской линии, Нухим Симонович Герценштейн, и вся его семья были уроженцами Кагула.

Ранние годы 
Когда Борис Заходер был ребёнком, семья переехала в Одессу, а затем в Москву.

Он с детства интересовался естествознанием, биологией. В 1935 году Борис Заходер окончил московскую школу № 25, которая была известна своей разносторонней экспериментаторской направленностью.

Учился в Московском авиационном институте, но не закончил его.

В 1936 году поступил на биологический факультет Казанского университета. Затем перевёлся на тот же факультет в МГУ им. Ломоносова.

Но любовь к литературе победила — в 1938 году Борис Заходер поступил в Литературный институт, где был зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского, начал публиковать свои стихи.

На войне 
В конце 1939 года вместе с группой студентов Борис Заходер ушёл добровольцем на советско-финскую «зимнюю» войну. В 1940 году вернулся.

В коротком промежутке между двумя войнами писал стихи и очерки о строительстве ВДНХ. С марта 1941 года продолжил учёбу в Литинституте, но лишь до 22 июня, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

В первые же дни Заходер ушёл добровольцем. Воевал на Карельском и на Юго-Западном фронтах, участвовал в освобождении Львова. Работал в редакции газеты «Огонь по врагу». Его стихи в эти годы неоднократно публиковались в армейских газетах.

В феврале 1944 года старший лейтенант Заходер был награждён медалью «За боевые заслуги».

Начало литературной деятельности 
В 1946 году был демобилизован и вернулся в Москву. Возобновил учёбу в Литературном институте и окончил его в 1947 году, получив диплом с отличием. Однако в аспирантуру Заходера не взяли.

В том же году в журнале «Затейник» было опубликовано стихотворение «Морской бой» (впоследствии оно вошло в сборник «На задней парте»). Это был дебют Заходера как детского поэта. В том же году он показал Льву Кассилю сказку в стихах «Буква „Я“». Несмотря на восторженный отзыв известного писателя, сказка была опубликована лишь через 8 лет в журнале «Новый мир», редактором которого был тогда Константин Симонов, подписавший стихи в набор.

В 1950-е годы Заходер начал заниматься переводами. В 1952 году в «Народной библиотеке „Огонька“» вышли его переводы рассказов Анны Зегерс (под псевдонимом «Б. Володин»).

Детский писатель 
В 1955 году в журнале «Новый мир» было опубликовано стихотворение «Буква Я». В том же году в издательстве «Детгиз» была издана первая книга Заходера — сборник стихов «На задней парте», о которой тепло отозвался Корней Чуковский.

С 1955 по 1960 год Борис Заходер перевёл на русский язык «Сказки и весёлые истории» Карела Чапека, некоторые произведения Яна Грабовского, Юлиана Тувима и Яна Бжехвы.

В 1958 году Заходер вступил в Союз писателей СССР. Это для него значило многое: так, он мог больше не опасаться, что его признают тунеядцем.

После выхода первой книги быстро пришла популярность, стали издаваться и переиздаваться и другие его произведения: «Мартышкино завтра» (1956), «Никто и другие», «Буква „Я“» (обе — 1958), «Четвероногие помощники» (1959), «Кто на кого похож» (1960), «Товарищам детям» (1962), «Кит и кот» (1964), «Русачок» (1967), «Школа для птенцов» (1970), «Добрый носорог» (1977), «Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят лодку» (1981), «Про всех на свете» (1990), «Трава-везде-растунья» (1994), «Остров Гдетотам» (1995).

В своих прозаических сказках Заходер обращается к проблемам одиночества, поиска друзей, истинной и ложной красоты, добра и жестокости.

С 1966 по 2000 год Заходер жил в доме в Лесных Полянах, в г. Калининграде (сейчас г. Королёв) Московской области.

В июне 2000 года Б. В. Заходеру была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1999 года за произведения для детей и юношества — за книгу «Избранное».

Борис Заходер скончался 7 ноября 2000 года в Центральной городской больнице города Королёва. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, 4 участок. На его надгробии воспроизведена иллюстрация к «Винни-Пуху» работы Эрнеста Шепарда — одна из двух, которые желал видеть изображёнными на своей могиле сам А. А. Милн.

Семья 
 Дядя — Александр Борисович Заходер (1885—?), выпускник Новороссийского университета, социал-демократ, депутат Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, после революции 1917 года инструктор-организатор Союза потребительных кооперативов, подвергался арестам.
 Двоюродный брат — востоковед-иранист Борис Николаевич Заходер.
 Первая жена (1934—1940) — Нина Ефимовна Зозуля (1916—?), дочь писателя Ефима Давидовича Зозули.
 Вторая жена (1945) — артистка эстрады Кира Петровна Смирнова.
 Третья жена (1966) — фотохудожник и литератор Галина Сергеевна Романова (в первом браке Деревянская; род. 1929); издала книгу воспоминаний «Заходер и все-все-все» (М.: Захаров, 2003); её внук — режиссёр Фёдор Андреевич Деревянский.

Переводы для детей 
Наибольшую известность Борису Заходеру в СССР принесли его переводы и пересказы классических произведений зарубежной детской литературы. В его изложении многие русскоязычные читатели познакомились с такими книгами, как «Винни-Пух и все-все-все» А. Милна, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Питер Пэн» Дж. Барри, «Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла, а также со сказками К. Чапека, стихами Ю. Тувима и Я. Бжехвы.

Произведения 
Наряду с переводами детских стихов (прежде всего, польских поэтов) и оригинальными стихотворениями для детей, продолжающими традиции английской, польской и русской юмористически-бытовой, сказочной и «нелепой» поэзии, Заходер со второй половины 1950-х годов выступал со сказками в прозе (со временем дав им собирательное название «Сказки для людей»). Оригинальную прозу Заходера при сказочных анималистических сюжетах, напоминающих сказки Киплинга, отличает лирическая и философская глубина.

Борис Заходер — также автор ряда детских пьес: «Русачок» (1972), «Мэри Поппинс вернётся!» (1974, в соавт. с Д. Медведко), «Мэри Поппинс» (1976, в соавт. с В. Климовским), «Пиргорой Винни-Пуха» (1979), «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1982) и др.

В 1996 году малым тиражом изданы сборники лирики «Листки» и «Почти посмертное», в 1997 году — книга «Заходерзости».

Наследие Заходера-переводчика (включая переводы поэзии Гёте) и «взрослого» поэта ещё недостаточно известно читателю.

Сценарная фильмография 
  — Кит и кот
 1969 — Винни-Пух
  — Сказка про доброго носорога
  — Винни-Пух идёт в гости
  — Винни-Пух и день забот
  — Про всех на свете
  — Фантик. Первобытная сказка
  — Птичка Тари
  — Кто ж такие птички?
  — Мэри Поппинс (фильм-спектакль)
 1979 — Как несли стол
  — Топчумба
 1980 — Отшельник и Роза
  — Страна Считалия
  — Про всех на свете
  — Приключения Алиски в Вообразилии (фильм-спектакль)

Примечания

Литература 
 
 Заходер Г. Заходер и все-все-все… М., 2003.
 Но есть один Поэт… Неопубликованное наследие Б. В. Заходера в двух томах. М., 2008. ISBN 978-5-902396-03-1

Ссылки 
 
 
 Борис Заходер на Animator.ru
 Борис Заходер. Стихи для детей
 Борис Заходер. «Алиса в Стране чудес»
 «Винни-Пух и Гёте: Борис Заходер глазами жены и читателей»
 Два видеосюжета о Борисе Заходере
 Наброски книги Галины Заходер
 Дом Бориса Заходера в Комаровке
 Могила Б. В. Заходера на Троекуровском кладбище
 Песенка «Муха-чистюха»
 20 лет без Бориса Заходера: как он познакомил СССР с Винни-Пухом и Мэри Поппинс // Газета ру, 7 ноября 2020  

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
 
Сценаристы мультипликации
Русские писатели XX века
Детские поэты
Сказочники XX века
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели России XX века
Винни-Пух
Переводчики Льюиса Кэрролла
Похороненные на Троекуровском кладбище
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Старшие лейтенанты (СССР)